Hani?
Hani (cantora)

Desambiguação